Der Schaum der Tage (französisch: L’écume des jours) bezeichnet:
 Der Schaum der Tage (Roman), Roman von Boris Vian aus dem Jahr 1946
 L’écume des jours (1968), Verfilmung des Romans durch Charles Belmont aus dem Jahr 1968
 Der Schaum der Tage (1993), Verfilmung des Romans durch Michael Groote aus dem Jahr 1993
 Der Schaum der Tage (2013), Verfilmung des Romans durch Michel Gondry aus dem Jahr 2013
 L’écume des jours (Oper), auf dem Roman basierende Oper von Edisson Denissow aus dem Jahr 1986